Hiawatha est un héros mythique des Indiens d'Amérique du Nord. Sa légende a inspiré plusieurs œuvres et toponymes :

Fiction 
 Le Chant de Hiawatha, poème de Henry Longfellow
 Hiawatha est un film américain réalisé en 1909 par William V. Ranous
 Hiawatha est le personnage principal du film d'animation Le Petit Indien de Walt Disney
 Hiawatha's Rabbit Hunt est un dessin animé de Friz Freleng (1941)
 Hayawatha le petit indien, est une bande dessinée de Roy D'Amy (1962)
 Hiawatha est un téléfilm d'animation australien diffusé en 1988

Autres 
 Hiawatha est le nom d'un train construit aux États-Unis reliant Chicago, Milwaukee, et d'autres villes au centre et l'ouest des États-Unis.
 Hiawatha est une ville du Kansas.
 Hiawatha est  une ville du  comté de Linn, en Iowa.
 Glacier Hiawatha au Nord-Ouest du Groenland.
 La Hiawatha Line est une ligne de tramway de Minneapolis (Minnesota, USA)
 Hiawatha est un serveur HTTP orienté sécurité

Homonymie de toponyme